Jacques Cloutier (né le  à Rouyn-Noranda), est un joueur québécois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue à la position de gardien de but.

Carrière 
Il a joué son hockey junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les Draveurs de Trois-Rivières de 1976 à 1980.

Il fut repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo au  du repêchage d'entrée dans la LNH 1979.

Jacques Cloutier a évolué pour les Sabres de Buffalo de 1981 à 1989, pour les Blackhawks de Chicago au cours de la saison 1989-1990 et pour les Nordiques de Québec de 1990 à 1994.

Il est entraîneur-adjoint pour l'Avalanche du Colorado de la saison 1995-1996 à la saison 2008-2009. Il est entraineur associé des Flames de Calgary de 2012 à 2016.

Statistiques

Statistiques en club 

| 1976-1977 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 25 || 11 || 6 || 2 ||  || 93 || 5,01 || 86,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 71 || 46 || 17 || 7 ||  || 240 || 3,48 || 87,9 || 4 || 17 || 13 || 12 || 1 || 780 || 41 || 3,15 || 87,8 || 1 || 0
|-
| 1978 || Draveurs de Trois-Rivières || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 4 || 1 || 3 || 240 || 18 || 4,50 || || || 
|-
| 1978-1979 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 72 || 58 || 8 || 6 ||  || 218 || 3,14 || 87,7 || 3 || 9 || 13 || 12 || 1 || 779 || 36 || 2,77 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 1979 || Draveurs de Trois-Rivières || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 4 || 2 || 2 || 240 || 13 || 3,25 || || || 
|-
| 1979-1980 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 55 || 27 || 20 || 7 ||  || 230 || 4,28 || 86,9 || 2 || 0 || 7 || 3 || 4 || 420 || 33 || 4,71 || 85,0 || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Americans de Rochester || LAH || 61 || 27 || 27 || 6 ||  || 209 || 3,61 || 88,3 || 1 || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Americans de Rochester || LAH || 23 || 14 || 7 || 2 ||  || 64 || 2,81 || || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Sabres de Buffalo || LNH || 7 || 5 || 1 || 0 || 311 || 13 || 2,51 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Americans de Rochester || LAH || 13 || 7 || 3 || 1 || 634 || 42 || 3,97 || 87,0 || 0 || 4 || 16 || 12 || 4 || 992 || 47 || 2,84 || || 0 || 2
|-
| 1982-1983 || Sabres de Buffalo || LNH || 25 || 10 || 7 || 6 ||  || 81 || 3,50 || 85,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Americans de Rochester || LAH || 51 || 26 || 22 || 1 ||  || 172 || 3,63 || || 1 || 10 || 18 || 9 || 9 ||  || 68 || 3,56 || || 0 || 
|-
| 1984-1985 || Americans de Rochester || LAH || 14 || 10 || 2 || 1 || 803 || 36 || 2,69 || 91,0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Sabres de Buffalo || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 4 || 3,69 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Americans de Rochester || LAH || 14 || 10 || 2 || 2 || 835 || 38 || 2,73 || 91,8 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Sabres de Buffalo || LNH || 15 || 5 || 9 || 1 || 872 || 49 || 3,37 || 88,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Sabres de Buffalo || LNH || 40 || 11 || 19 || 5 ||  || 137 || 3,79 || 86,8 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Sabres de Buffalo || LNH || 20 || 4 || 8 || 2 || 848 || 67 || 4,75 || 85,0 || 0 || 11 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Sabres de Buffalo || LNH || 36 || 15 || 14 || 0 ||  || 108 || 3,63 || 87,4 || 0 || 6 || 4 || 1 || 3 || 239 || 10 || 2,52 || 90,7 || 1 || 0
|-
| 1988-1989 || Americans de Rochester || LAH || 11 || 2 || 7 || 0 || 527 || 41 || 4,67 || 84,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Blackhawks de Chicago || LNH || 43 || 18 || 15 || 2 ||  || 112 || 3,09 || 87,9 || 2 || 8 || 4 || 0 || 2 || 176 || 8 || 2,74 || 89,3 || 0 || 0
|-
| 1990-1991 || Blackhawks de Chicago || LNH || 10 || 2 || 3 || 0 || 403 || 24 || 3,58 || 86,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Nordiques de Québec || LNH || 15 || 3 || 8 || 2 || 830 || 61 || 4,41 || 88,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Nordiques de Québec || LNH || 26 || 6 || 14 || 3 ||  || 88 || 3,93 || 87,6 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Nordiques de Québec || LNH || 3 || 0 || 2 || 1 || 155 || 10 || 3,89 || 84,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Nordiques de Québec || LNH || 14 || 3 || 2 || 1 || 476 || 24 || 3,03 || 89,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 255 || 82 || 102 || 24 ||  || 778 || 3,64 || 87,4 || 3 || 51 || 8 || 1 || 5 || 413 || 18 || 2,62 || 90,2 || 1 || 0

Statistiques internationales 

| 1986 || Championnat du monde || 5 || 298 || 15 || 3,02 || || || ||align="left"|  Troisième

Références 

Naissance en janvier 1960
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Americans de Rochester
Champion de la Coupe Calder
Naissance à Rouyn-Noranda
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine